Хафиз Миргазямович Салихов (тат. Хафиз Миргаҗәм улы Салихов; род. 5 сентября 1950, с. Альметьево, Сармановский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Депутат Государственной Думы V созыва. Министр торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан (1998—2001). Президент Федерации легкой атлетики Республики Татарстан (с 2011 года). Доктор физико-математических наук.

Биография 
Салихов Хафиз родился 5 сентября 1950 года в селе Альметьево Сармановского района Татарской АССР. В 1967 году с серебряной медалью окончил среднюю школу. После окончания школы поступил на радиотехнический факультет Казанского авиационного института им. Туполева. В 1974 году окончил Казанский авиационный институт по специальности «Радиоэлектронные устройства».

С 1974 по 1989 годы работал инженером, начальником лаборатории Казанского высшего военно-инженерного училища.

В 1988 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

С 1989 года работал генеральным директором хозрасчетного предприятия «Центр услуг».

С 1994 по 1998 год — генеральный директор Агентства по развитию международного сотрудничества при Кабинете Министров Республики Татарстан.

В 1998 году избран министром торговли и экономического сотрудничества Республики Татарстан.

С 2001 по 2007 год занимал должность министра торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан.

В 2007 году избран депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V созыва по списку «Единой России» от Республики Татарстан. Работал председателем подкомитета Государственной Думы РФ по развитию государственно-частного партнерства Комитета по экономической политике и предпринимательству.

В 2011 году окончил Школу управления им. Джона Ф. Кеннеди по специальности «Инфраструктура в рыночной экономике».

7 февраля 2011 года, на конференции Федерации легкой атлетики, Хафиз Салихов был избран президентом федерации легкой атлетики Республики Татарстан.

С 2012 года — заместитель председателя Комитета группы специалистов по государственно-частному партнерству Европейской экономической комиссии Организации Объединённых Наций.

Законотворческая деятельность 
С 2007 по 2011 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы V созыва, выступил соавтором 32 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Награды 
 Орден Дружбы (2020)
 Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2020)
 Медаль «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2015)
 Медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» (2010)
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005)
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003)
 Почётная грамота президента Российской Федерации (2011)

Книги и публикации 
Хафиз Салихов автор более 90 научных статей.

 Салихов Х. М. Оптоэлектронные сенсоры водорода на основе диодов Шоттки на кремнии и гетероструктурах полупроводников А3В5. С.-Петербург.: изд. Политехнического Университета, 2010. — 100 с.
 Салихов Х. М., Яковлев Ю. П., Стоянов Н.Д… Портативный оптический анализатор содержания воды в нефти на основе оптопары «Светодиодная матрица-широкополосный фотодид» среднего ИК диапазона (1.6-2.4 µm) // Журнал технической физики, — 2010 г. — № 2, т.80.— С. 99 — 104.
 Слободчиков С. В., Салихов Х. М., Руссу Е. В., Малинин Ю. Г. Гашение тока светом в диодных структурах p-Si-n±ZnO-n-ZnO-Pd. // Физика и техника полупроводников,.— 2001.— № 4. т. 35.— С. 479—481.
 Салихов Х. М., Слободчиков С. В., Малинин Ю. Г. Фотоэлектрические свойства гетероструктур Au — n — In2О3 — n(р) — InP: Сборник научн.-техн. статей ВАКИУ, г. Ка-зань, стр. 69 — 71, 1997.
 Андрушко А. И., Салихов Х. М., Слободчиков С. В. О механизмах рекомбинации в кристаллах арсенида // Физика и техника полупроводников — 1986. -т. 20.— в. 3.— С. 402—406.

Примечания

Ссылки 
 Хафиз Салихов на сайте Европейской экономической комиссии Организации Объединённых Наций
 Хафиз Салихов на сайте Казанского Федерального университета

Политики по алфавиту
Выпускники вузов Казани
Выпускники Казанского технического университета
Доктора физико-математических наук
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва